Le tournoi de Newport 2009, sur gazon, se déroule du 6 au 12 juillet.

Faits marquants 
 L'Américain Rajeev Ram atteint pour la  de sa carrière les quarts de finale d'un tournoi ATP. C'est d'autant plus exceptionnel qu'il avait bénéficié du forfait de dernière minute de Mardy Fish, appelé en Coupe Davis pour remplacer Andy Roddick, blessé, pour entrer dans le tableau principal.
 Il devient aussi le premier "lucky loser" à s'imposer dans l'histoire des tournois sur gazon, et le premier à s'imposer dans un tournoi ATP depuis Serhiy Stakhovsky en mars 2008 à Zagreb.
 À la suite de sa victoire dans le tournoi, Rajeev Ram gagne 73 places au classement ATP et se hisse à la , le meilleur classement de sa carrière.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en juillet 2009